Цыдики — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Цыдики — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Цыдики — деревня в Гродненском районе Гродненской области.